Miejscowości w USA:
 Biwabik – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Biwabik (ang. Biwabik Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis